Benedek Miklós (1922–1989) újságíró, Rózsa Ferenc-díjas
 Benedek Miklós (1946–) színész, színházi rendező
 Benedek Miklós (1984–) vajdasági újságíró, költő